«Ладога» — бывший российский женский баскетбольный клуб, выступавший с 2013 по 2017 года в «Суперлиге» российского первенства. Был создан при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, учредителями которого являлись федерация баскетбола Санкт-Петербурга и НП «Глобальная Лига».

История 
После того, как в январе 2013 года женский баскетбольный клуб «Спартак» объявил о своём прекращении деятельности, в Санкт-Петербурге появился клуб «Ладога». Из-за небольшого бюджета команда набиралась в основном воспитанниками городских спортивных школ.

В первом своём сезоне «Ладога» заняла 8-е место из 10 команд «Суперлиги».

В сезоне 2014-2015 дошла до четвертьфинала розыгрыша Кубка России. Победитель регулярного Чемпионата России сезона 2014-2015 г.  4-е место по итогам плей-офф Чемпионата Росси (Суперлига).

С каждым сезоном клуб боролся с недостаточным финансированием, долги переходили из сезон в сезон, и в конечном итоге в 2017 году команда прекратила своё сосуществование.

Чемпионат и Кубок России 

 * — пунктиром выделена статистика выступлений в Кубке В.Кузина (отборочный турнир к Кубку России)

Примечания

Ссылки 
 

Женские баскетбольные клубы России
Спортивные клубы Санкт-Петербурга
Исчезнувшие баскетбольные клубы
Баскетбольные клубы России, прекратившие существование
Баскетбольные клубы, расформированные в 2017 году